Pößnitz heißen folgende geographische Objekte:
 Pößnitz (Gemeinde Leutschach), Katastralgemeinde und Ortschaft von Leutschach an der Weinstraße, Bezirk Leibnitz, Steiermark

 Pößnitz (Drau), Nebenfluss der Drau in Österreich und Slowenien
 Pößnitz (Schwarze Elster), Nebenfluss der Schwarzen Elster in Brandenburg

Siehe auch:
 Pößnitzbach